Colot (ou Collot) est une  famille de chirurgiens qui se sont distingués pendant plus d'un siècle et demi par l'opération de la taille. Ils la pratiquaient suivant une méthode dont ils faisaient un secret (la méthode du haut appareil). François Colot, mort en 1706, livra le secret de sa famille dans un ouvrage estimé, intitulé : Traité de l'opération de la taille, publié après sa mort, Paris, 1727.

Chirurgiens
 Laurent Colot, docteur de Henri II et de Charles IX ;
 François Colot (1630–1706), chirurgien français.

Voir aussi
 Geneviève Colot (1950-), femme politique française.
 Jérémie Colot (1986-), patineur artistique français.
 Marie Colot (1981-), romancière belge pour la jeunesse.

Source

Homonymie de patronyme